Опаренко — українське прізвище. Відомі носії:

 Опаренко Михайло (1915–1995) — український льотчик у Польських військово-повітряних силах, громадський діяч.
 Опаренко Петро Гнатович (?—1970) — адміністративний підполковник Армії УНР, Архімандрит Української Православної Церкви в США.